Provinciaal Veiligheidsinstituut (bouwwerk), voormalige vestiging van PVI te Antwerpen
 Provinciaal Veiligheidsinstituut (instelling), voormalig instituut, thans onderdeel van de AP Hogeschool Antwerpen